Vandreture er en serie af foldere over udvalgte naturområder i Danmark. Tidligere hed serien "Vandreture i Statsskovene" og blev udgivet af Direktoratet for Statsskovbruget, som i dag er en del af Naturstyrelsen.
De kan fås på biblioteker og turistbureauer, samt ved indgangene til mange af områderne, hvor de almindeligvis står i en rød boks.

Udgivelser 
Folderne i nummereret rækkefølge:

1-25

26-50

51-75

76-100

101-127

Eksterne kilder/henvisninger 
 Naturstyrelsen

Danmarks natur
Vandring